Az 1992-es Tippeligaen volt a 48. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Viking volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok